São personagens da franquia disney descendentes, existe variedade de personagens nos filmes ,series e livros.

Personagens dos Filmes 
O elenco e seus persoagens são muito bem utilizados em varias midias.

Os Descendentes

Adultos

Personagens das Series

Os Descendentes 
Alguns atores dos filmes voltaram para dublar as séries a fim de deixar o universo mais conectado. Personagens da Disney não fazem participações. Abaixo estarão só os personangens originais das séries.

Personagens dos Livros 
Os livros escritos por Melissa de la Cruz trouse novos personagens para universo, deixando mais explorado varios personangens dos filmes e series estão tambem nos livros.

Trivelidades de Universo. 

 um vilão e Heroi pode ter mais do que um filho.

 Gaston tem dois filhos de Gêmeos e um não.
 Capitão Gancho tem três filhos.
 O Sr. Smee tem dois filhos gêmeos e um não.
 Mulan e Li Shang tem dois filhos, Lil Shang o mais velho e Lonnie a mais nova.
 Rapunzel e Flynn Rider teve duas filhas Anxelin e Ruby (mais não se sabe qual e a mais nova e qual e a mais velha).
Yzma teve dois filhos, Zevon sendo o mais velho e Yzla a mais nova.
Dr Dr. Facilier teve duas filhas Fraddie sendo a mais velha e Celia sendo a mais nova

 Não se sabe nada sobre o filho(a) da Madame Mim, só que ele(a) teve uma Neta.
 Não se sabe quem a mãe da Arabella só que ela e neta do rei tritão e sobrinha da Ariel
 Não se sabe se o Kovu o filho adotivo de Scar esta na Ilha dos Perdidos.
 Hienas manchadas, pode ser Janja, Chungun e Cheezi as hienas da serie a Guarda do Leão.
 Não se sabe se Melody, Kiara, os filhos de Bambi, Jane Darling, Zephyr etc.... Estão em Auradon.

Descendants